

Geografia

Australia 
 Berry – centro del Nuovo Galles del Sud (Australia)

Canada 
 Berry – centro del Québec (Canada)

Francia 
 Berry – provincia storica della Francia
 Berry-au-Bac – comune francese situato nel dipartimento dell'Aisne della regione della Piccardia
 Berry-Bouy – comune francese situato nel dipartimento del Cher nella regione del Centro
 Cernoy-en-Berry – comune francese situato nel dipartimento del Loiret nella regione del Centro
 Saint-Christophe-à-Berry – comune francese situato nel dipartimento dell'Aisne della regione della Piccardia

Stati Uniti d'America 
 Berry – centro dell'Alabama
 Berry – centro del Kentucky
 Berry – centro del Wisconsin

Onomastica
Berry – variante del nome proprio di persona Barry

Persone 

 Joséphine Berry – attrice francese
 Sarah Uriarte Berry (1969) – attrice e cantante statunitense

Altro 
 3684 Berry – asteroide della fascia principale
 Berry – moneta immaginaria, usata nel manga e anime One Piece
 Duca di Berry – titolo portato da numerosi esponenti della famiglia reale francese
 Paradosso di Berry – paradosso matematico
 BlackBerry – marchio commerciale

Pagine correlate 
 Michael Berry